Adam Green peut désigner :
 Adam Green (1975-), un réalisateur, scénariste, producteur, monteur et acteur américain ;
 Adam Green (1981-), un chanteur-compositeur américain ;
 Adam Green, un animateur américain qui travaille pour les studios Disney.